Öhman kan syfta på:

 Öhman – ett efternamn samt personer med namnet
 Liza Öhman (musikalbum)
 Öhman Fondkommission
 Öhmangruppen
 Öhmans, fiktivt varuhus, se Varuhuset
 Öhmans Spisbrödsfabrik